Carine Erseng est une auteur-compositeur-interprète française née le 12 avril 1976 à Sarcelles (Oise).

Biographie 

A dix-huit ans, elle quitte sa petite ville et s’installe à Paris. Elle travaille d'abord au comptoir d'un bar de Chantilly puis dans des cabarets.

En 2003, elle se fait connaître du public en chantant en duo avec Victor Barange la chanson du générique de la saga de l'été "Le Bleu de l'Océan". 
Elle produit trois albums pendant 5 ans vendus à plus de 80 000 exemplaires et distribués uniquement en direct, à la sortie des salles. La jeune femme produit plus tard son premier Olympia. Près de 2 000 personnes assisteront à ce concert le 17 mars 2008. Parallèlement à cela, elle rencontre Marc di Domenico du label Palass, qui décide de produire son nouvel album, La Vitesse supérieure, sorti chez Polydor (Universal) le 27 octobre 2008.

Elle assure plusieurs premières parties, notamment celles d’Elie Semoun à l'Olympia ou encore au Palais des Sports de Paris, ainsi qu’une tournée dans toute la France d'octobre 2009 à juillet 2011, avec au passage, le Sentier des Halles et trois soirs au Café de la Danse (Paris). Diana Krall décide alors de lui confier ses premières parties à l'Olympia. Puis c’est au tour de Maurane à l'Alhambra. Elle participe également en 2009 au Nice Jazz Festival et elle y renouvellera l’expérience un an plus tard, devant plus de 1000 personnes sur la scène des Arènes de Cimiez.

En 2010 et 2011, les concerts se poursuivent, avec plusieurs rendez-vous, notamment sur la scène du Réservoir (Paris) ou du Cotton Club de Metz, et Liza Minnelli lui propose l’ouverture de son l'Olympia, en juillet 2011. En 2012, elle accouche d'une fille qu'elle appelle Swing.

2013 amorce un nouveau tournant, puisqu’elle enregistre en février et mars, un EP  aux sonorités pop. Elle confie les arrangements à Arnaud François, bassiste notamment d’Izia et de Marc Lavoine.

En avril 2014, elle passe à la Cigale mais aucun média ne commentera son concert.

Concerts 

 L'Olympia à Paris le 17 mars 2008.
 La Cigale  à Paris le 8 avril 2014.

Discographie

Notes et références

Notes

Références 

Chanteuse française du XXIe siècle
Auteure-compositrice-interprète française
Nom de scène
Naissance en avril 1976
Naissance à Sarcelles
Nouvelle scène française